Manolín est en espagnol le diminutif du prénom Manuel. Il est le pseudonyme de :

Manolín "El Médico de la salsa", chanteur cubain
Manolín Bueno (Manuel Bueno Cabral), footballeur espagnol
Manolín Cuesta (Manuel de la Cuesta Martínez), footballeur espagnol du Córdoba CF.
Manolín Martínez (Manuel Martínez Canales), footballeur espagnol
Manolin Noluera, footballeur espagnol	 
Manuel Fernández, footballeur espagnol
Manuel Heliodoro García García, footballeur espagnol
Manuel Robles García, footballeur espagnol
Manuel López Arias, footballeur espagnol
Manuel Palacios Sierra «Manolín», acteur de cinéma mexicain	  
Manuel Preciado, footballeur espagnol	 
Manuel Torres Soto, footballeur espagnol
Manuel Moreno Rodríguez, footballeur espagnol
Manuel Santana Sosa, footballeur espagnol
Manuel Pérez Dueñas, footballeur espagnol
Manuel Nogueras Carretero, footballeur espagnol
Manuel De la Cuesta Martínez, footballeur espagnol

Dans la culture populaire :
Manolin est un des personnages principal (le jeune garçon) du roman d'Ernest Hemingway, Le Vieil Homme et la Mer.
Manolin The Bullfighter (Manolin El Torero), court-métrage d'animation de 1962 réalisé par .

Sur Wikipédia : 
Liste des articles Wikipédia commençant par Manolín

Homonymie de prénom